Дејвид Стивен Карусо () је амерички глумац рођен 7. јануара 1956. у Њујорку.

Филмографија 

|-
| 1980. || || -{Getting Wasted}- || ||
|-
| 1980. || || -{Without Warning}- || ||
|-
| 1982. || Официр и џентлмен || -{An Officer and a Gentleman}- || Топер Данијелс ||
|-
| 1982. || Рамбо || -{First Blood}- || помоћник шерифа Мич ||
|-
| 1981-1983 || || -{Hill Street Blues}- || ||
|-
| 1983. || || -{T. J. Hooker}- || ||
|-
| 1984. || || -{Thief of Hearts}- || ||
|-
| 1984. || || -{The First Olympics}- || ||
|-
| 1986. || Плави град || -{Blue City}- || ||
|-
| 1987. || || -{China Girl}- || ||
|-
| 1988. || Близанци || -{Twins}- || Ал Греко ||
|-
| 1990. || Краљ Њујорка || -{King of New York}- || Денис Гили ||
|-
| 1990. || || -{Rainbow Drive}- || ||
|-
| 1991. || Хадсон Хок || -{Hudson Hawk}- || ||
|-
| 1991. || || -{Mission of the Shark: The Saga of the U.S.S. Indianapolis}- || ||
|-
| 1993. || || -{Mad Dog and Glory}- || ||
|-
| 1993-1994 || || -{NYPD Blue}- || ||
|-
| 1995. || Пољубац смрти || -{Kiss of Death}- || Џими Килмартин ||
|-
| 1995. || Џејд || -{Jade}- || ||
|-
| 1997. || || -{Michael Hayes}- || ||
|-
| 1998. || || -{Body Count}- || ||
|-
| 2000. || || -{Proof of Life}- || ||
|-
| 2001. || || -{Session 9}- || ||
|-
| 2001. || || -{Black Point}- || ||
|-
| 2002-2012 || Истражитељи из Мајамија || -{CSI: Miami}- || Хорејшио Кејн ||
|-
| 2005. || Истражитељи из Њујорка || -{CSI: NY}- || Хорејшио Кејн ||
|-
| 2002-2009 || Место злочина: Лас Вегас || -{CSI: Las Vegas}- || Хорејшио Кејн || 
|-
| 2010-2011 || || -{Rehab}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1956.
Амерички глумци